Сезон 1995 года стал для ФК «Спартак» Москва 4-м в чемпионатах России. В этом сезоне в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов команда Олега Романцева одержала шесть побед. А в чемпионате России красно-белые заняли только третье место, в Кубке страны не прошли дальше полуфинала.

Сезон для клуба начался с завоевания Кубка Содружества, в финале москвичи разгромили тбилисское «Динамо», забив в их ворота пять мячей. Летом вернулся из Германии Валерий Шмаров, который в итоге в 20 матчах забил 16 мячей, заняв в споре российских бомбардиров третье место. В августе из «Порту» пришли уже выступавший ранее за «Спартак» Василий Кульков и экс-киевлянин Сергей Юран. Из дрезденского «Динамо» на полгода отправился в аренду Станислав Черчесов.

Соперниками в группе Лиги чемпионов были английский «Блэкберн», норвежский «Русенборг» и польская «Легия». Первый матч «Спартак» провёл в Англии, большую часть первого тайма преимуществом владел «Блэкберн», Алан Ширер имел три реальных момента для взятия ворот, но блестяще играл Станислав Черчесов. Незадолго до перерыва мяч забил Сергей Юран, быструю контратаку организовали Андрей Пятницкий, Дмитрий Хлестов и Валерий Шмаров. В итоге, матч так и закончился 1:0.

Непросто пришлось «Спартаку» в играх с чемпионом Польши. Дома команда Романцева победила — 2:1, при этом последние 20 минут провела на своей половине поля, Андрей Тихонов дважды выносил мяч из пустых ворот. Трудная победа в Варшаве пришла к москвичам благодаря голу защитника Рамиза Мамедова.

В первой половине матча в Тронхейме с «Русенборгом» в спартаковских воротах побывали два мяча. Во втором тайме Романцев сделал две замены: вместо опытных Шмарова и Пятницкого в игру вошли молодые Дмитрий Аленичев и Валерий Кечинов. В итоге, сначала Аленичев, выскочив один на один с вратарём, переиграл Ямтфалла, а через 10 минут Юрий Никифоров сравнял счёт, позже Кечинов оформил дубль. В матч с «Русенборгом» в Москве красно-белые забили четыре мяча — отличились Шмаров, Юран, Цымбаларь и Тихонов, лишь на последней минуте позволив сопернику забить мяч престижа.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1995 

Четвёртый чемпионат страны проходил как и предыдущий, 16 команд в два круга, за исключением изменения системы начисления очков. За победу вместо двух очков давали три, за ничью и проигрыш одно и ноль, соответственно.

Изменилось и количество команд, покидающих высшую лигу, в связи с тем, что на следующий год было решено увеличить количество участников до 18. По окончании сезона команда, занявшая последнее место перешла в первую лигу, на её место пришли команды из первой лиги, занявшие 1-3 места.

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 Нумерация туров может отличатся из-за переносов матчей.

Статистика в чемпионате России

Кубок России 1994/95

Кубок России 1995/96

Лига чемпионов 1995/96

Турнирная таблица (Группа B)

Групповой этап

Чемпионат России 1995 (дублирующий состав) 
Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 1995 года выступал в Третьей лиге, 3-й зоне.

Итоговая таблица

Результаты матчей

IX Ratsherrn Cup 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

II Holsten cup 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 10 минут, девятиметровые пенальти

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

XXIV Larylin-Pokal 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 10 минут

Первый групповой этап

Итоговая таблица

Второй групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Кубок чемпионов Содружества 1995

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Кубок Сергея Хазарова 
Изначально на турнир планировалось пригласить несколько зарубежных команд. У турнира на Кубок Сергея Хазарова даже был свой лозунг: «Спортсмены мира за чистоту городов!». Однако, когда выяснилось, что на турнир зарубежные команды приехать не смогут, прежний лозунг заменили на новый: «Футболисты России за чистоту городов!».

С 17 по 18 марта на стадионе «Локомотив» прошли матчи первого предсезонного турнира на Кубок Сергея Хазарова. Организаторы турнира обещали, что он станет традиционным, но своё слово не сдержали. Неплохой призовой фонд позволил собрать внушительный состав участников. В турнире участвовали: «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва) и «Спартак-Алания» (Владикавказ).

Победителем турнира стал московский «Спартак», обыгравший в финале «Локомотив» со счётом 1:0. Железнодорожники владели ощутимым преимуществом в матче, но подвела слабая реализация голевых моментов.

Плей-офф

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1995/96 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1994/95 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1995/96 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1995/96 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1994/95 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1995/96 на сайте Fc-dynamo.ru

1995
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 1995